Лотако́вское сельское поселение — муниципальное образование в северной части Красногорского района Брянской области. Административный центр — село Лотаки.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Лотаковского, Кибирщинского и Морозовского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 
Согласно постановлению Правительства РФ:

 II. Зона отселения
 Лотаковское сельское поселение — дер. Чиграй (Чиграи)

Примечания 

Муниципальные образования Красногорского района Брянской области
Сельские поселения Брянской области